Пилипів — українське прізвище.

 Пилипів Дмитро — український селянин, посол до Галицького сейму 2-го скликання
 Пилипів Іван — один з перших українських галицьких поселенців у Канаді
 Пилипів Федір Михайлович — український футболіст, гравець у футзал, майстер спорту міжнародного класу.